Agnus Dei (Cordero de Dios, en latín), puede referirse a:

 Agnus Dei, es un título para Jesús que aparece en el Evangelio de Juan. 
 Agnus Dei (liturgia), texto de la oración Agnus Dei, que recoge la Liturgia romana.
 Agnus Dei - Misa (música), es un arreglo de la letanía "Cordero de Dios". 
 Agnus Dei (Zurbarán), es un cuadro de Francisco de Zurbarán.
 Agnus Dei: Cordero de Dios, es una coproducción documental entre México-Francia de la directora Alejandra Sánchez producida en el año 2010.
 Agnus Dei (Barber), es una composición coral en un movimiento por Samuel Barber, arreglo propio de su Adagio para Cuerdas (1936).
 Agnus Dei (canción), es una canción compuesta por el músico argentino Luis Alberto Spinetta e interpretada por Almendra en el álbum doble Almendra II de 1970, segundo y último de la banda.
 Agnus Dei (banda), grupo andaluz de Post-Thrash con grandes influencias de Industrial y Death metal.